El término Guaro puede referirse a:
El municipio de Guaro de la provincia de Málaga, en España.
Gentilicio folclórico de los pobladores del estado Lara de Venezuela, quienes además de llamarse larences usan el término popular guaro.
Guaro, bebida alcohólica destilada que se elabora en varios lugares de América Latina.
En algunos países de América, nombre genérico del aguardiente.